Gulager ist der Familienname folgender Personen:
 Clu Gulager (William Martin Gulager; 1928–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 John Gulager (* 1957), US-amerikanischer Kameramann, Schauspieler und Regisseur 
 Tom Gulager (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler